Ik wil jou (Polle Eduard), lied van Polle Eduard
Ik wil jou (Maribelle), lied van Maribelle